PPL steht für:
 Pakistan Petroleum, pakistanisches Mineralölunternehmen
 partypoker Live, Pokerturnierserie
 Pay per Lead, eine Variante des Onlinemarketings
 Pennsylvania Power and Light, US-amerikanisches Energieunternehmen, siehe PPL (Unternehmen)
 People im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #P
 Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins
 Flughafen Phaplu in Nepal (IATA-Code)
 Privatpilotenlizenz
 PNG Power Limited, Energieversorgungsunternehmen in Papua-Neuguinea

PPL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Pleszewski in der Woiwodschaft Großpolen

Abkürzung